Termin -{C8H15NO}- ima više značenja.

 Tropin
 Higrin‎‎